Озёрное () — село в Усть-Канском районе Республики Алтай России. Входит в состав Козульского сельского поселения.

История 
До революции входило в состав Томской губернии.

География 
Расположено в горно-степной зоне западной части Республики Алтай и находится у реки Чёрная ().

Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Казакова, ул. Кыдрашева (в честь Чёта Кыдрашевича Кыдрашева) и ул. Новая.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 100 % от общей численности населения в 163 жителя

Известные жители 
Чёт Кыдрашевич Кыдрашев — советский государственный и политический деятель, председатель Горно-Алтайского областного исполнительного комитета (1944—1948).

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Находится на автодороге регионального значения «Теньга — Озерное» (идентификационный номер 84К-99) протяженностью 10,104 км. (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Канского района